Gulas bzw. Guláš bezeichnet

 ein kulinarisches Ersatzprodukt für Glasaale, siehe Glasaal#Ersatzprodukt
 den tschechischem Pokerspieler Josef Guláš (* 1996 oder 1997)